Rezultati Prvenstva Avstralije 1922 v tenisu za ženske posamično.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Viri 
 

Ženske posamično
1922